Obiekty geograficzne:
 Manas-Bastanous – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Midi-Pireneje, w departamencie Gers
 Manas – miejscowość i gmina we Francji
 Park Narodowy Manas – park narodowy w Indiach, w stanie Asam
 Port lotniczy Biszkek-Manas – główny międzynarodowy port lotniczy Kirgistanu
 (3349) Manas (1979 FH2) – planetoida z grupy pasa głównego asteroid
 Manas-czʽu – dopływ Brahmaputry
 Manas He – rzeka w Chinach 
 Manas Hu – jezioro w Chinach
 Manas – osiedle typu miejskiego w Rosji, w Dagestanie

Ludzie:
 Manas Ryba (1843-1938) – warszawski Żyd, przedsiębiorca

Inne pojęcia:
 Manas – kirgiski epos narodowy, którego bohaterem jest Manas
 Manas – mechaniczne kraby (zob. rahi – zwierzęta z fikcyjnego świata Bionicle)
 manas (religia) – umysł w religiach dharmicznych (w buddyzmie: zob. citta)
 Manas – jeden z siedmiu sonetów wedyckich Antoniego Langego